Испанская баскетбольная лига () или ИБЛ Оро () — вторая по силе баскетбольная лига Испании. Она управляется Испанской федерацией баскетбола. ИБЛ была основана в 1996 году, турнир проводится по правилам ФИБА. В 2007 году она была переименован в ИБЛ Оро (Oro с испанского "Золото").

Формат турнира

Каждая команда должна сыграть со всеми остальными дважды, дома и в гостях.

За победу даётся два очка, за поражение - одно.

По окончании сезона:

 Победитель регулярного сезона выходит на прямую в АБК Лигу, не играя в плей-офф.
 Команды, занявшие в регулярном сезоне со второго по девятое место, выходят в плей-офф, победитель которого выходит в АБК Лигу.
 Две худшие команды вылетают в ИБЛ Плата (Plata с испанского "Серебро").

В середине регулярного сезона две команды, занимающие первые два места, разыгрывают между собой Кубок принцессы Астурийской. Матч проходит дома у победителя первой половины сезона. Обладатель этого Кубка получает первый посев в плей-офф, если он закончит регулярный сезон со 2-го и 5-е места.

Чемпионы

ИБЛ Оро

Примечания:
 † Команда не играла в АБК Лиге в следующем сезоне.
 ‡ «Канариас» изначально отказался выступать в АБК Лиге в следующем сезоне, но в итоге приобрёл место «Аликанте».

Второй дивизион до ИБЛ Оро
До 1996 года команды выходили в АБК Лигу из других лиг второго дивизиона. Количество команд, выходящих в высшую лигу, меняется каждый год.

Статистика

Игры

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блокшоты

Рекорды
Наибольшее количество очков
50 Антуан Барбур («Тенерифе») в матче против «Аликанте», 21 ноября 2008 года
Наибольшее количество подборов
26 Джаким Дональдсон («Канариас») в матче против «Мелилья», 15 февраля 2008 года
Наибольшее количество подборов в нападении
21 Уилли Уоллс («Инка») в матче против «Хихон», 8 февраля 2003 года
Наибольшее количество подборов в защите
16 Уилли Уоллс («Инка») в матче против «Тенерифе», 16 апреля 2003 года
Наибольшее количество передач
17 Сайлас Миллс («Кальпе») в матче против «Кантабрия», 12 декабря 2004 года
Наибольшее количество трёхочковых
11 Тони Смит («Мурсия») в матче против «Тенерифе», 3 апреля 1998 года
9 Альберт Сабат («Канариас») в матче против «Касерес», 2 марта 2011 года
Наибольшее количество перехватов
11 Гимел Льюис («Кантабрия») в матче против «Хихон», 30 марта 2007 года
11 Джефф Хавьер («Паленсия») в матче против «Уэска», 30 сентября 2011 года
Наибольшее количество блокшотов
13 Лестер Эрл («Мелилья») в матче против «Корунья», 18 января 2002 года
Наибольшее количество PIR (индекс эффективности рейтинга)
65 Деррелл Вашингтон («Пинеда-де-Мар») в матче против «Аскатуак», 28 сентября 1996 года

Команды
Сезон 2019/2020

Кубок принцессы Астурийской
Впервые был сыгран в 1987 году. С 2009 года в середине регулярного сезона две команды, занимающие первые два места, разыгрывают между собой этот Кубок. Матч проходит дома у победителя первой половины сезона. Обладатель Кубка получает первый посев в плей-офф, если он закончит регулярный сезон со 2-го и 5-е места.

В 2015 году кубок изменил своё название с Кубок принца Астурийского (Copa Príncipe de Asturias) на Кубок принцессы Астурийской (Copa Princesa de Asturias), так как Леонор де Борбон стала принцессой Астурии.

ИБЛ Плата
ИБЛ Плата (LEB Plata) — испанская баскетбольная лига третьего уровня, второй дивизион ИБЛ. Существует с 2001 года, управляется Испанской федерацией баскетбола. Лучшие команды выходят в ИБЛ Оро, а последние вылетают в Лигу ИЛБ (Liga EBA) — Испанская любительская баскетбольная лига.

ИБЛ Бронсе
В 2007 году Испанская федерация баскетбола решила создать третий дивизион ИБЛ с 18 командами, как и в двух других лигах. После этого ИБЛ переименовали в ИБЛ Оро (золото), ИБЛ-2 в ИБЛ Плата (серебро), а новая лига получила название ИБЛ Бронсе (бронза). Три первые команды выходят в ИБЛ Плата, а четыре последние вылетают в Лигу ИЛБ.

У ИБЛ Бронсе был также свой Кубок (Copa LEB Bronce), как и у других лиг ИБЛ. В 2009 году, после двух сезонов, ИБЛ Бронсе была упразднена из-за трудностей команд.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт
 Официальный сайт Федерации баскетбола Испании

Появились в 1996 году в Испании
Баскетбол в Испании
Баскетбольные лиги